Frind ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Frind (1900–1987), deutsche Sängerin 
 Anton Frind (1823–1881), Bischof von Leitmeritz und Kirchenhistoriker
 August Frind (1852–1924), deutsch-böhmischer Lithograf, Schriftsteller, Illustrator und Kunstmaler
 Robert Frind (* 1963), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Wenzel Anton Frind (1843–1932), böhmischer Weihbischof und Moraltheologe, Sohn von Anton Frind